Озерки́ — посёлок в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 81 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Второе отделение совхоза «Медвеженский» переименован в посёлок Озерки.

До 16 марта 2020 года посёлок входил в состав сельского поселения Медвеженский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (66 %).

Инфраструктура 
В посёлке одна улица — Весёлая. В 500 м к югу от неё расположено общественное открытое кладбище площадью 4000 м².

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)